Банија се може односити на: 

 Банија, једна од историјских покрајина бивше Војне крајине, у Хрватској; 
 Банија (управна јединица), управно-територијална јединица под управом бана; 
 Банија (Карловац), градска четврт града Карловца.

Види још 
 Бановина (вишезначна одредница)